Итапоранга (порт. Itaporanga) — топоним.

 Итапоранга (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Итапоранга (Параиба) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Итапоранга (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.